Сезон ФК «Севілья» 2014—2015 - 108-й за ліком сезон футбольного клубу Севілья і його 14-й поспіль сезон у Ла-Лізі. Клуб узяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей, а також Лізі Європи УЄФА, яку вони виграли другий рік підряд.

Гравці

Основний склад команди

Змагання

Усі турніри

Суперкубок УЄФА 2014

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 27 травня 2015

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-                       
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|-
|}

Бомбардири 
Враховуючи всі офіційні матчі. За рівної кількості забитих голів відсортовано за номером футболки.

Востаннє оновлено станом на 5 жовтня 2014

Примітки 

Сезони ФК «Севілья»
Севілья